Bozjurovo kan syfta på:

Bulgarien 

 Bozjurovo (distrikt i Bulgarien, Razgrad), Obsjtina Kubrat, 
 Bozjurovo (distrikt i Bulgarien, Dobritj), Obsjtina Dobritj-Selska, 
 Bozjurovo (distrikt i Bulgarien, Sjumen), Obsjtina Vrbitsa,